Гран-при Германии 2012 года (официально Großer Preis Santander von Deutschland) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 20 по 22 июля 2012 года на трассе «Хоккенхаймринг», Хоккенхайм, Германия.

Победителем гонки стал обладатель поул-позиции Фернандо Алонсо (Ferrari). Эта победа стала третьей для Алонсо в текущем чемпионате «Формулы-1». Вторым к финишу пришёл Дженсон Баттон (McLaren), третье место у Кими Райкконена (Lotus). Быстрый круг в гонке установил Михаэль Шумахер (Mercedes) — 1:18,725 (57 круг, 209,163 км/ч).

Льюис Хэмилтон (McLaren), проводивший свой 100-й Гран-при, был вынужден сойти с трассы на 57-м круге — из-за повреждений задней части автомобиля, вызванных проколом колеса, который он получил в начале гонки. Хэмилтон стал единственным сошедшим с дистанции гонщиком в этой гонке.

Перед Гран-при 

Стюардами Гран-при Германии 2012 года стали президент Комиссии FIA по подъёму на холм и автомобильной федерации Швейцарии Пауль Гутьяр и делегат FIA в США Тим Майер. На роль третьего стюарда Гран-при FIA пригласила бывшего гонщика Формулы-1 и победителя суточного марафона «24 часов Ле-Мана» 1992 года Дерека Уорика.

Нико Росберг, Ромен Грожан и Марк Уэббер были оштрафованы на 5 позиций каждый на стартовой решётке за смены коробки передач.

Свободные заезды 
По ходу первой пятничной тренировки в 3-х командах произошли замены: Валттери Боттас сел за руль машины Бруно Сенны (Williams), Дани Клос заменил Нараина Картикеяна (HRT), а Жюль Бьянки — Пола ди Ресту (Force India).

Квалификация 
По окончании квалификации стюарды Гран-при оштрафовали гонщика Sauber Серхио Переса потерей 5-ти мест на старте гонки за блокировку Кими Райкконена и Фернандо Алонсо во 2-м сегменте квалификации.

Перед гонкой 
До начала Гран-при FIA выпустила бюллетень с подписью технического делегата Джо Бауэра, в котором утверждалось, что картография двигателя на машинах Red Bull была составлена таким образом, что максимальный крутящий момент достигался в среднем диапазоне оборотов, и эти настройки отличались от прежних. По мнению технического делегата, команда нарушила технический регламент, так как перемены в картографии двигателя могли использоваться для влияния на аэродинамическую эффективность машин (в сезоне  года, согласно техническому регламенту, было запрещено использование энергии выхлопных газов, независимой от степени нажатия на педаль газа, для повышения аэродинамической эффективности).

Рассмотрение протеста Джо Бауэра по поводу несоответствия регламенту настроек двигателя на машинах Red Bull продолжалось несколько часов, но в итоге техническая директива Бауэра не привела к каким-либо последствиям для австрийской команды.

Гонка 

|-
! colspan=12|Ссылка
|}

Положение в чемпионате 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме